Hemmo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hemmo (ö i Inre Savolax), Norra Savolax, 
 Hemmo (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar